Olivier Maurel peut désigner :

 Olivier Maurel (1937-), auteur français d'ouvrages sur les violences infligées aux enfants, fondateur de l'association l'Observatoire de la violence éducative ordinaire (OVEO) ;
 Olivier Maurel (1965-), fonctionnaire, directeur d'administration pénitentiaire et sous-préfet français, auteur de romans policiers.

Voir aussi 
 Olivier Maurelli (1970-), joueur de handball français